Bergs socken kan syfta på:
Bergs socken, Jämtland – en socken i Jämtland
Bergs socken, Småland – en socken i Småland
Bergs socken, Västergötland – en socken i Västergötland
Bergs socken, Västmanland – en socken i Västmanland